Soro ou l'une de ses graphies peut désigner :

Patronymes 
 Alphonse Soro (1977-), homme politique ivoirien ;
 Bakary Soro (1985-), footballeur ivoirien ;
 El Soro (1962-), matador espagnol ;
 Enrique Soro (1884-1954), compositeur et pianiste chilien ;
 François Soro (1924-?), joueur français de rugby à XV, frère de Robert ;
 Guillaume Soro (1972-), homme politique ivoirien ;
 Latifatou Soro (1995-), karatéka burkinabé ;
 Mamadou Soro (1993-), footballeur ivoirien ;
 Michel Soro (1987-), boxeur français ;
 Minata Soro, coureuse cycliste ivoirienne ;
 Robert Soro (1922–2013), joueur français de rugby à XV, frère de François ;
 Taïna Adama Soro (1981-), footballeur ivoirien ;
 Poroloh Yacouba Soro (1989-), coureur cycliste ivoirien.

Toponymes

Burkina Faso 
 Soro, un village du département et la commune rurale de Sono, dans la province de la Kossi et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Soro, un village du département et la commune rurale de Gassan, dans la province du Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Soro, un village du département et la commune rurale de Toéni, dans la province du Sourou et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.

Danemark 
 Sorø est une commune du Danemark.

Éthiopie 
 Soro : l'un des 77 woredas de la région des nations, nationalités et peuples du Sud.

Venezuela 
 Soro : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre ;
 Soro : capitale de la paroisse civile de Soro de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre.

Autres 
 Les Soros sont des extra-terrestres de fiction du cycle de l'Élévation de David Brin ;
 Le soro est, chez les Jafun, un rite du passage de l'adolescence à la vie adulte ;
 Soro, un album de musique de Salif Keita paru en 1987.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme